Resnik (inslagkrater)
Resnik (Pleternica), een plaats in de gemeente Pleternica in de Kroatische provincie Požega-Slavonië
Resnik (Zreče), een plaats de Sloveense gemeente Zreče